Антро́пово:
 Антропово — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Антропово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Антропово — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Антропово — посёлок в Антроповском районе Костромской области.
 Антропово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Антропово — село в Назаровском районе Красноярского края.
 Антропово — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Антропово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Антропово — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Антропово — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Антропово — железнодорожная станция Вологодского отделения Северной железной дороги.